Blackburn Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackburn Knob (North Carolina)
 Blackburn Knob (Virginia)